Настополь () — село, Преображенский сельский совет, Криничанский район, Днепропетровская область, Украина.

Код КОАТУУ — 1222085506. Население по данным 1990 года составляло 80 человек.

Село ликвидировано в 2008 году.

Село находилось у истоков реки Грушевка, на расстоянии в 2 км от сёл Акимовка (Солонянский район) и Карайково (Солонянский район).

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Криничанского района